Tigre — animal mamífero da família dos felinos
Tigre (zodíaco) — do zodíaco da astrologia chinesa
Língua tigré — língua falada na Eritreia e em partes do Sudão
Tigre (empresa) — empresa brasileira
Tigres (Lanternas Verdes) — personagem das histórias em quadrinhos

Localidades

Tigre (Buenos Aires)

Tigre (distrito)

Rios
Rio Tigre — rio do Médio Oriente
Rio Tigre (Peru) — rio peruano tributário do rio Amazonas
Rio Tigre (Venezuela) — rio venezuelano na bacia do rio Orinoco

Outros
Club Atlético Tigre — clube desportivo argentino
Esporte Clube Tigres do Brasil — clube fluminense de futebol
Club de Fútbol Tigres de la Universidad Autónoma de Nuevo León — equipe de futebol do México

Desambiguações de topônimos